

Musica 
 American Tragedy – gruppo musicale statunitense
 American Tragedy – album degli Hollywood Undead del 2010

Televisione 
 American Tragedy – film per la televisione del 2000 diretto da Lawrence Schiller